Валерій Блінов ( 1947) — радянський і естонський оператор-постановник, сценарист, режисер.
 Блінов Василь Петрович (1934 —?) — український радянський діяч, секретар Полтавського обкому КПУ.
 Віктор Блінов — латвійський хокеїст, нападник.
 Блінов Владислав Євгенійович (1979—2015) — старший сержант ЗС України, учасник російсько-української війни.
 Блінов Віктор Миколайович — радянський хокеїст, захисник.
 Блінов В'ячеслав Костянтинович ( 1950) — український диригент, заслужений діяч мистецтв України.
 Блінов Євген Григорович ( 1925) — заслужений артист України (1960), заслужений діяч мистецтв Росії (1974), народний артист Росії (1974).
 Блінов Микита Павлович — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу.
 Блінов Микола Миколайович — удмуртський священик, письменник, вчений, педагог.
 Назарій (Блінов) — архієрей Російської православної церкви та її Українського екзархату.
 Блінов Олександр Євгенович (?—2021) — український музикант і педагог, заслужений артист України.
 Блінов Опанас Сергійович — радянський діяч держбезпеки, генерал-лейтенант (позбавлений звання в 1954), заступник міністра державної безпеки СРСР.